Анато́ль Дюссо (; , Бордо —  , Париж) — французский шашист, один из сильнейших игроков своего времени.

Биография 
Анатоль Дюссо родился 22 июля 1857 года в Бордо в семье купца-винодела. Получил медицинское образование. В середине 80-х годов XIX века прославился в качестве сильнейшего мастера игры в стоклеточные шашки во Франции. Победил в первом (1885 г.) и втором (1886 г.) международных шашечных турнирах в Амьене. Благодаря этим победам Дюссо в настоящее время нередко включают в перечень неофициальных чемпионов мира по международным шашкам. После относительной неудачи в парижском турнире 1891 года (5 место) Дюссо разделил с Бартелингом и Рафаэлем 1-3 места в парижском турнире 1894 года. В дальнейшем турнирные результаты Дюссо были скромнее, но он оставался в числе сильнейших шашистов Франции. В 1897—1899 годах Дюссо проиграл четыре матча Исидору Вейсу, но в 1900 году смог свести с ним вничью матч из четырёх партий (+1-1=2). 

Умер Дюссо 10 июня 1906 года в Париже.

«Жертва Дюссо» 
В партии Амьенского турнира 1886 года против Класа де Гера Дюссо применил интересную жертву двух шашек, которая впоследствии стала типовой и получила название «жертва (или гамбит) Дюссо».

Турнирные результаты А. Дюссо 
 Амьен, 1885 г. - 1 место
 Амьен, 1886 г. - 1 место
 Париж, 1891 г. - 5 место
 Париж, 1894 г. - 1-3 место
 Париж, 1895 г. - 4 место
 Амьен, 1899 г. - 3-4 место
 Париж, 1900 г. - 4 место

Количество партий

Результаты личных встреч с сильнейшими шашистами

Литература 
 С. Г. Ютландов Международные турниры конца XIX века // Шашки — 1963 год — № 4 — 3-4 стр. обл., 1964 год. — № 1(24) — С. 39-40, № 3 — С. 31-32.
 Govert Westerveld Biografía de Amadou Kandié. Jugador de damas senegalés extraordinario, durante su estancia en Francia 1894—1895 // Academia de Estudios Humanísticos de Blanca. — 2013.
 Govert Westerveld Woldouby’s Biography, Extraordinary Senegalese checkers player during his stay in France 1910—1911 // Academia de Estudios Humanísticos de Blanca. — 2015.

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте KNDB

Персоналии по алфавиту
Шашисты Франции